Afroinsectiphilia — клада, яку запропоновано на основі результатів молекулярно-філогенетичних досліджень. Ця запропонована класифікація заснована лише на молекулярних дослідженнях, і для неї немає морфологічних доказів.

Філогенетика

Примітки 

Ссавці Африки
Афротерії